Серге́й Сиро́ткин:
 Сироткин, Сергей Никанорович (род. 1952) — российский политик.
 Сироткин, Сергей Олегович (род. 1995) — российский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Сироткин, Сергей (род. 1988) — российский музыкант, основатель инди-рок-группы Sirotkin.